Románia
Moviliţa, Rekettyés községhez tartozó falu Bákó megyében
Moviliţa, település Constanța megyében
Movilița, település Ialomița megyében
Movilița, település Vrancea megyében